Вронська  () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Вронська Ганна Олександрівна  — український політик, правник та державний службовець.
 Вронська Тамара Василівна — український науковець, історик. Доктор історичних наук. Старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ.

Польські прізвища
жіночі форми прізвищ